Ювакуран () — турецкая фамилия. Известные носители:

 Ювакуран, Семих (род. 1963) — турецкий футболист, защитник.
 Ювакуран, Утку (род. 1997) — турецкий футболист, вратарь; сын Семиха Ювакурана.